Rogue Trooper – fumetto britannico
 Rogue Trooper – videogioco del 1986 per Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Rogue Trooper – videogioco del 1991 per Amiga, Atari ST
 Rogue Trooper – videogioco del 2006 per PlayStation 2, Wii, Windows, Xbox
 Rogue Trooper – gioco da tavolo